Název Beskydský potok má více vodních toků:

 Beskydský potok (přítok Bystričky) – pravostranný přítok Bystričky na Slovensku v okrese Bardejov
 Beskydský potok (přítok Lipianskeho potoka) – pravostranný přítok Lipianskeho potoka na Slovensku v okrese Sabinov
 Beskydský potok (přítok Mirošovce) – levostranný přítok Mirošovce na Slovensku v okrese Svidník